Генри Рэдклифф (; 1507 — 17 февраля 1557) — английский аристократ, 2-й граф Сассекс и 11-й барон Фицуолтер с 1542 года. Рыцарь Бани, кавалер ордена Подвязки

Биография 
Генри Рэдклифф был старшим сыном Роберта Рэдклиффа, 1-го графа Сассекса и 10-го барона Фицуолтера, и Элизабет Стаффорд. Он унаследовал земли и титулы отца после его смерти в ноябре 1542 года. Ещё до этого, в 1527 году, Рэдклифф сопровождал кардинала Уолси во Францию. В 1533 году он стал рыцарем Бани, в 1544 году участвовал во французской кампании, в 1551—1553 годах занимал должность лорда-лейтенанта Норфолка, в 1556—1557 — лорда-лейтенанта Норфолка и Саффолка. В 1554 году сэр Генри стал кавалером ордена Подвязки.

Рэдклифф был женат дважды: с 1524 года на Элизабет Говард (дочери Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка, и Агнес Тилни), с 1538 года — на Энн Калторп. В первом браке родились двое сыновей, Томас и Генри; во втором — сын Эгремонт и дочь Фрэнсис, жена сэра Томаса Милдмея.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Графы Сассекс
Виконты Фицуолтер
Бароны Фицуолтер
Рыцари Бани
Лорды-лейтенанты Норфолка
Лорды-лейтенанты Суффолка
Бароны Англии XVI века
Виконты Англии XVI века
Графы Англии XVI века
Участники англо-французских войн XVI века